Бурьян:
 Бурьян — значительные по площади заросли высокой, обычно крупностебельной сорной травы, как правило — смешанного видового состава.
БУРЬЯ́Н, -а, м., собир. Общее название крупностебельных сорных трав; вообще всякая сорная трава.
А) Во многих местностях России так называют общим именем весьма различные травянистые растения, большей частью высокого роста, часто изобильно появляющиеся на задворках, залежах и огуменниках и иногда засоряющие поля и огороды.  Б) Коровяк, царский скипетр, акулинка (Самарской губернии), бастыльник, царская свечка, кулина (Саратовской губернии), опуховая трава (Вятской губернии, Verbascum nigrum L.) — растение из семейства норичниковых (Scrophularineae Endl.), произрастающее по залогам и нередко достигающее высоты 1½ аршин при толщине ствола около вершка. Нарезанное летом, собранное в снопы и вымоченное, как конопля, оно, после просушки, употребляется для освещения крестьянских изб (Самарская, Саратовская губернии), причем горит ровнее лучины, без треска и дыма.  В) В Новороссийских степях под именем Б. известно множество различных однолетних высоких и твердоствольных растений, обыкновенно появляющихся на полях, оставляемых в залежь и часто употребляемых, в сухом виде, как топливо. По словам г. Радде ("Pflanzen-Physiognomik Tauriens"), в состав Б. главным образом входят следующие растения: белолистник, курай или перекати-поле (Centaurea ovina Pall. u C. parviflora Desf) и различные виды будяков (репях или чертополох — Carduus nutans L. и С. crispus L., дядок — Cirsium lanceolatum Scop., белый или колючка — Eryngium campestre, а также Onopordon Acanthium L. и Scolymus hispanicus L.). Л. В. Черняев ("Очерки степной растительности" в журнале "Сельское Хозяйство и Лесоводство", часть LXXXVIII, отд. II, стр. 33—48) относит к Б., кроме будяков, разные виды полыни (Artemisia absynthium DC., полынец — A. austriaca Jacq. и нехворощь — А. inodora M. et В. и A. scoparia W. et K.), беляк, сорочью кашку, или кечегуль (Berteroa incana DC.), турицу, кожушки, или репяшки (Echinospermum Lappula Lehm.), куриную слепоту (Lithospermum arvense L.), синяк, или синец (Echium vulgare L.), змееголовник или зябра (Dracocephalum thymiflora L.), сурепицу или свирипу (Sinapis arvensis L.), наголоватки (Jurinaea arachnoides Bge.), деревий (Achillea millifolium L. и Ach. nobilis L.), лопуцен (Lactuca virosa L,), полевую гвоздику (Anthemis tinctoria L.), попутник (Plantago minor L.), петровы батоги (P. media), семижильник (Р. major), собачьи язычки, солонец (Р. lanceolata) и др. Но Ф. Кеппен ("Журнал Министерства Государственных Имуществ", часть LXXXIII, отд. II, стр. 159), придерживаясь названий, принятых местными крестьянами, причисляет к Б. еще некоторые другие виды будяка (Cnicus Vaill.), a также бабки (Silvia nutans L.), василек (Silvia nemorosa L.), щерицу или щирей (Amaranthus retroflexus L.), желтозилья (разные виды крестовика Senecio) и осот (Cirsium arvense Scop.). Наконец, по показанию Стевена ("Verzeichniss der auf der Taurischen Halbinsel wildwachsenden Pflanzen"), оставленные в залежи поля иногда покрываются исключительно некоторыми растениями, к числу которых, кроме вышеуказанных синяка, турицы и будяка (Carduus nutans), принадлежат: синецвет или сокирка (Delphinium Ajacis L.), мак-самосейка (Papaver Rhoeas L.), гелиотроп (Heliotropium subcanescens), колючка (Cirsium ciliatum) и др. Хотя все эти виды Б. далеко не так вредны в экономическом отношении, как будяки, но все-таки они много мешают успешному ведению хозяйства.  Замечательно, что не все Б. появляются одновременно, но постепенно одни сменяются другими, в свою очередь исчезающими с течением времени и уступающими место иным, отчасти сорным травам, так что по произрастающим Б. можно приблизительно судить о времени, в течение которого поля остаются в залежи. Это как бы плодосменное (вернее травосменное) хозяйство, которое ведется самой природой. В первый год после оставления поля в залежи являются (по Бауману) преимущественно грубые травы-бурьяны, между которыми встречается турица и Eryngium campestre, a в дождливые годы разные виды осота (Cirsium arvense и С. lauceolata) и желтозилья (Senecio squalidus, девятильник — S. erucaefolius и минголов — S. Jacobaea), которые, впрочем, более свойственны уже второму году, вместе с различными видами Bromus, Setaria и Salvia. На третьем и четвертом годах грубые Б. начинают исчезать и заменяются травами, требующими более твердой почвы, как, например, деревием, коровяком и разными видами полыни (преимущественно нехворощем и чернобыльником — Artemisia vulgaris) и молочая (Euphorbia). Затем появляется пырей (Agropyrum repens L.), который через 7—10 лет сменяется целинными травами — типчаком или овечьей овсяницей (Festuca ovina L.), шепчиной (F. duriuscula L.) и тонконогом (Koeleria cristata Pers.), уступающими потом место ковылю или тирсе (Stipa pennata L., S. capillata L. и S. platyphilla Czern.). Таким образом покрытая Б. степь, называемая бурьяноватой степью, постепенно переходит в пырейную, а эта — в типчаковую и ковыльную. Последняя представляет уже отдохнувшую почву, пригодную для возращения хлебных растений.  Один из Б. — турица или репяшка — вреден для овцеводства: вцепляясь в шерсть, портит, при расческе последней, машины.  В. С.
Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. — С.-Пб.: Брокгауз-Ефрон.   1890—1907.
 «Бурьян» — советский фильм 1966 года.

См. также 
 Бурьяны — село.